Jordan EJ15 — гоночный автомобиль команды   Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года. Это шасси стало 15 и последним автомобилем Jordan в Формуле-1.

История 

Этот болид принёс команде последний подиум в истории: Тьягу Монтейру финишировал третьим в Гран-при США, после того, как клиенты Michelin отказались от участия в гонке.

На Гран-при Италии появилась обновленная версия болида - EJ15B.

Ещё в начале 2005 года команда была продана компании Midland Group за $60 млн., которая начала своё выступление в Формуле-1 в следующем году.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Jordan Формулы-1